Dubai Tennis Championships 2021 (kobiety) – turniej tenisowy kobiet
 Dubai Tennis Championships 2021 (mężczyźni) – turniej tenisowy mężczyzn